Ел Буен Пастор има више значења:

 Ел Буен Пастор (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Буен Пастор (Калкини), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Буен Пастор (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Буен Пастор, Коралес (Хуарез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Буен Пастор (Исла Мухерес), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Буен Пастор (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику